Mase – località della Svizzera
 MASE – ministero della Repubblica Italiana

Persone 
 Eugenio Masè Dari – avvocato ed economista italiano
 Evelyn Ntoko Mase – moglie di Nelson Mandela
 Giorgio Masè – calciatore italiano
 Marino Masè – attore italiano
 Takumi Mase – calciatore giapponese
 Ma$e – rapper statunitense
 Kamiel Maase – atleta olandese